Walter Perron ist der Name folgender Personen:

* Walter Perron (Künstler) (auch Walther Perron; 1895–1970), deutscher Maler und Bildhauer
 Walter Perron (Jurist) (* 1956), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer